EWB (motorfietsmerk), een vroeg Australisch motorfietsmerk
EWB (automerk), een historisch Nederlands automerk
EWB (turnclub), een turnvereniging uit het Belgische Zottegem